

Geografia 
Margarita – comune della Colombia nel Dipartimento di Bolívar
 Margarita – isola della Colombia
Margarita – comune in provincia di Cuneo
Margarita – isola del Venezuela

Altro 
Margarita – cocktail a base di Tequila
 Margarita – variante del nome proprio Margherita
 Margarita - cognome che si trova in Italia soprattutto in Campania, nel Lazio, in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia
Margarita – singolo di Elodie e Marracash del 2019